Devouassoux est un nom de famille français notamment porté par :

 Camille Devouassoux (1900-1965), alpiniste, glaciairiste et guide de haute montagne français ;
 Gérard Devouassoux (1940-1974), alpiniste et guide de haute montagne français, emporté par une avalanche sur l'Everest ;
 Jonas Devouassoux (né en 1989), skieur acrobatique français.

Homophone :
 François Devouassoud (1831-1905), alpiniste et guide de haute montagne français.

Notes et références 

Patronyme savoyard
Patronyme francoprovençal